Todos tenemos un sueño é a primeira coletânea do grupo espanhol El Sueño de Morfeo. O álbum foi lançado em 7 de maio de 2013 e traz algumas das canções de maior sucesso da banda regravadas ao lado de artistas como Laura Pausini, Nek, Georgina, Pastora Soler, entre outros.

O disco também traz a canção que defendeu a Espanha em Malmö, na Suécia no Festival Eurovisão da Canção de 2013 intitulada Contigo hasta el final. O CD também conta com uma versão em inglês da canção do festival.

Faixas

Álbuns de El Sueño de Morfeo
Coletâneas de 2013
Álbuns em língua castelhana